Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1994 среди юношей до 16 лет начался 28 августа 1993 года и закончился 9 марта 1994 года. 41 сборная была разбита на 15 групп (11 групп из трёх команд, и четыре группы из двух). Сборные, занявшие первые места в группах выходили в финальный раунд.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)